Gminy w USA:
 Myatt (ang. Myatt Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Myatt (ang. Myatt Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell